Чемпионат Дании по шахматам 1967 года проходил в Вайле с 17 по 27 марта. Борге Андерсен во второй раз стал чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1967

Чемпионаты Дании по шахматам
1967 год в шахматах
Март 1967 года
Спорт в Дании в 1967 году
Вайле